Sidibé est un nom de famille peul qui peut désigner:
Sidi veut dire mon seigneur

Patronyme 

 Amadou Sidibé (1986-), footballeur malien ;
Amadou Sidibé, architecte de formation et entrepreneur agricole malien ;
Amadou Sidibé (1994-),  joueur américain et ivoirien de basket-ball ;
 Amsatou Sow Sidibé (1953-), femme politique sénégalaise ;
 Boukary Sidibé (1971-), ambassadeur malien ;
 Cheick Sidibé (1981-), boxeur français ;
 Cissé Mariam Kaïdama Sidibé (1948-2021), femme politique malienne ;
 Djibril Sidibé (1982-), joueur malien de football ;
 Djibril Sidibé (1992-), joueur international français de football ;
 Domo Sidibé, femme politique malienne ;
 Fatoumata Sidibé, (1963-), femme politique belge ;
 Julien Mory Sidibé (1927-2003), évêque du Mali ;
 Lalya Sidibé (1991-), joueuse française de bakset-ball ;
 Mahamadou Sidibé (1978-), footballeur malien ;
 Maïmouna Sidibé (1963-), douanière et conseiller au CNT guinéen ;
 Maka Sidibé (1976-), acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Malick Sidibé (1936-2016), photographe malien ;
 Mamadou Sidibé (1950-), homme politique malien ;
 Mamady Sidibé, photographe, cinéaste et producteur ;
 Mamady Sidibé, joueur malien de football ;
 Mandé Sidibé (1940-2009), homme politique et économiste malien ;
 Mansa Moussa Sidibé (1947-), homme politique guinéen ;
 Mariam Sidibé (1993-), joueuse française de volley-ball ;
 Marie-Françoise Sidibé (1962-), footballeuse française ;
 Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONUSIDA ;
 Modibo Sidibé (1952-), homme politique malien ;
 Mory Sidibé (1987-), joueur français de volley-ball ;
 Odiah Sidibé (1970-), athlète française pratiquant le sprint ;
 Omar Sidibé, romancier malien ;
 Oumar Sidibé, un footballeur malien ;
 Sali Sidibé (1959-2019), chanteuse malienne ;
 Sidi M. Sidibé (1970-), photographe malien ;
 Souleymane Sidibé (1949-2022), officier général malien ;
 Soumaré Aminata Sidibé (1954-), femme politique malienne ;
 Sy Oumou Louise Sidibé (1947-), femme politique malienne.

Patronyme peul
Patronyme malien